Lanx nuttalli är en snäckart. Lanx nuttalli ingår i släktet Lanx och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
nuttalli